Línea 125 puede referirse a:

 Línea 125 de colectivos de Rosario.
 Línea 125 de autobuses de Madrid.
 Línea 125 de ómnibus de Montevideo.